Нова-Олинда (порт. Nova Olinda) — топоним.

 Нова-Олинда (Параиба) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. 
 Нова-Олинда (Сеара) — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. 
 Нова-Олинда (Токантинс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс.